William Poole (econoom)
William Poole (gangster)